Schindehütte (auch Schindhütte) bezeichnet generisch das meist einsam gelegene Haus des Schinders (Abdeckers) und ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schindehütte (* 1939), deutscher Grafiker, Zeichner, Maler und Illustrator
 Martin Schindehütte (* 1949), Vizepräsident des Kirchenamtes der EKD
 Matti Schindehütte (* 1975), deutscher Pfarrer, Evangelischer Theologe, Genrefilm-Produzent